Os Cracmuns são um grupo indígena, atualmente considerado extinto, que habitava o Leste do estado brasileiro de Minas Gerais no início do século XX. Também eram chamados de botocudos.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)